Baló Zoltán (1883–1966) katona, posztumusz vezérőrnagy
 Baló Zoltán (1923) építőmérnök